Императорская премия () — награда деятелям искусства «за их достижения, международное влияние, которое они оказали на своё искусство, духовное обогащение всего мирового сообщества». Учреждена в 1988 году по предложению императора Японии в честь 100-летия Ассоциации искусств Японии и покойного принца Такамацу, который был почётным покровителем ассоциации в течение 58 лет. Кандидаты на премию выдвигаются экспертами международного класса. Присуждается Японской художественной ассоциацией в пяти категориях: живопись, скульптура, архитектура, музыка, кино/театр. Лауреаты получают сумму в 15 миллионов иен (около ).

Вручается принцем Хитати, почётным покровителем Ассоциации искусств Японии.

Лауреаты

См. также 
 Список архитектурных премий
 Премия Киото

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии

 
Премии, присуждаемые в нескольких областях искусства
Премии в области современного искусства
Архитектурные премии
Премии в области академической музыки
Театральные премии
Кинопремии Японии
Награды, появившиеся в 1988 году
Награды по алфавиту
Списки лауреатов премий